Хлестово — название населённых пунктов в России:

 Хлестово — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Хлестово — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Хлестово — деревня в Любимском районе Ярославской области (отделение Рузбугино, ОКАТО 78 218 833 110).
 Хлестово — деревня в Любимском районе Ярославской области (отделение Филиппово, ОКАТО 78 218 833 111).
 Хлестово — деревня в Первомайском районе Ярославской области.